Charmes – comune francese del dipartimento dell'Aisne della regione dell'Alta Francia
Charmes – comune francese del dipartimento dell'Allier della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
Charmes – comune francese del dipartimento dell'Alta Marna nella regione del Grand Est
Charmes – comune francese del dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna-Franca Contea
Charmes – comune francese del dipartimento dei Vosgi nella regione del Grand Est

Charmes – opera di Paul Valéry.